Harishchandra oder Harish-Chandra (Sanskrit  „goldglänzend“) bezeichnet:

 Harishchandra, beispielhaft tugendhafter König von Ayodhya in der indischen Mythologie
 zahlreiche auf der Legende des mythischen Königs basierende indische Filme, siehe Harishchandra#Filme
 Harish-Chandra (1923–1983), indischer Mathematiker
 (24944) Harish-Chandra, Asteroid des Hauptgürtels
 Harish-Chandra Research Institute, Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Mathematik und theoretischen Physik mit Sitz in Allahabad, Indien